Ljusabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ljusabborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,67 ha)
Ljusabborrtjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (7,95 ha)
Ljusabborrtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ljusabborrtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,79 ha)
Ljusabborrtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (10,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn